Eine Kippstufe ist im Prinzip eine elektronische Schaltung, die zwei Zustände kennt, nämlich eingeschaltet und ausgeschaltet. Es gibt drei Hauptarten:

 Bistabile Kippstufe: Beide Zustände stabil (Flipflop)
 Monostabile Kippstufe: Ein Zustand stabil (Monoflop)
 Astabile Kippstufe: Beide Zustände metastabil (Multiflop)
Im weiteren Sinn gehören dazu auch
 Komparator (Analogtechnik): Ein Vergleicher größer/kleiner
 Schmitt-Trigger: Ein Vergleicher mit versetzten Schaltpunkten